Gramàtica: Oració o frase, construcció sintàctica integrada per més d'una unitat gramatical.
 Oració composta, frase formada per més d'un verb que no forma perífrasi verbal.
 Oració coordinada, tipus d'oració composta conformada per dues o més clàusules unides mitjançant una conjunció.
 Oració de relatiu, tipus d'oració subordinada que complementa un antecedent dins l'oració principal.
 Oració juxtaposada, tipus d'oració composta conformada clàusules unides per signes de puntuació.
 Oració simple, oració que té un sol verb, a diferència de la composta.
 Oració subordinada, oració que forma part d'una altra.
 Oració subordinada adverbial, tipus d'oració subordinada que fa la mateixa funció sintàctica que un adverbi.
 Oració subordinada substantiva, tipus d'oració subordinada que fa la mateixa funció sintàctica que un substantiu.

 Religió: Oració o pregària, comunicació entre els creients amb una deïtat o un esperit.
 Oració a l'hort de Getsemaní, episodi de la vida de Jesús de Natzaret, present als quatre Evangelis.
 Oració cristiana o pregària cristiana, forma de pregària dins del cristianisme.
 Oració fúnebre de Pèricles, també coneguda com Discurs fúnebre de Pèricles, discurs pronunciat per Pèricles i recollit per Tucídides al llibre Història de la Guerra del Peloponès.
 Oració jueva, forma de pregària dins del judaisme.

 Títols d'obres:
 Oració (Clarasó i Daudí), escultura d'Enric Clarasó i Daudí (1891).
 Oració a l'hort (diverses obres)
 Oració de Pau, primer manuscrit del còdex Jung de la biblioteca de Nag Hammadi.